КНР — аббревиатура, имеющая следующие значения:
 Китайская Народная Республика
 Корейская Народная Республика
 Крымская Народная Республика
 Кубанская Народная Республика